En Pologne :
 Biskupin, localité de Basse-Silésie.
 Biskupin, localité de Couïavie-Poméranie.